Rödiger är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alexander Rödiger, en tysk bobåkare
 Emil Rödiger (1801–1874), en tysk orientalist

Efternamn